Epreville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Épreville-en-Lieuvin, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Épreville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,